Botchan steht für:

 Ron Botchan (1935–2021), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Botchan (Anime), Anime von Madhouse (Studio)
 (91213) Botchan, Asteroid